Балдано́ — бурятская фамилия. Известные носители:

 Балдано, Марина Намжиловна (род. 1952) — российский историк, профессор Бурятского государственного университета.
 Балдано, Намжил Гармаевич (1907—1984) — бурятский драматург, актёр и театральный режиссёр, народный артист Бурятский АССР, народный писатель Бурятии.
 Балдано, Сэрэнжаб (1930—2014) — российский скульптор, почётный член Российской Академии художеств.